Стасюки — название ряда населённых пунктов.

Белоруссия 
 Стасюки — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Украина 
 Стасюки — село в Барском районе Винницкой области.